Dohalski ist der Familienname der Adelsgeschlechter

 Dohalští z Dohalic (Dohalští von Dohalice), tschechische Adelsfamilie
 Dohalski von Dohalick, siehe  Kronenfeldt (Adelsgeschlecht)

Dohalski ist der Familienname folgender Persönlichkeiten

 František Bořek-Dohalský (František Bořek Dohalský von Dohalice; 1887–1951), tschechischer Adliger, Mitglied des Anti-Nazi-Widerstands und tschechoslowakischer Botschafter in Österreich